Por Sistema Interconectado Nacional se puede referir a las siguientes redes nacionales de distribución de electricidad:
Sistema Interconectado Nacional de la Argentina
Sistema Interconectado Nacional de Bolivia
Sistema Interconectado Nacional de Honduras
Sistema Interconectado Nacional del Perú (SINAC)
Sistema Interconectado Nacional de Venezuela
Sistema Interconectado Nacional de Colombia
Sistema Interconectado Nacional de Chile